Robert Nelles est un nom pouvant désigner:

 (1761-1842), homme politique canadien dans le Haut-Canada
Robert Nelles (né en 1958), homme politique germanophone belge

Voir aussi

Nelles, Robert